Der Peking-Marathon (engl. Bezeichnung Beijing International Marathon; ;  auch ANA Beijing International Marathon nach dem Hauptsponsor ANA) ist ein Marathon, der seit 1981 in Peking stattfindet (zunächst im September, seit 1984 im Oktober). Er wird von der Chinese Athletics Association organisiert. Der Veranstaltungs-Jahrgang 2012 wurde wegen des Anfang November 2012 in Peking stattfindenden Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas zunächst ohne Begründung ausgelassen und später auf den 25. November verlegt. Die Teilnahmegebühr für den Marathonlauf liegt für Chinesen bei 120 RMB Yuan (ca. 20 US-Dollar), für Ausländer bei 80 US-Dollar.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:07:06 h, Mathew Kisorio    (KEN), 2019
 Frauen: 2:19:39 h, Sun Yingjie (CHN), 2003

Damit rangiert der Peking-Marathon, mit 4:26:45 h, auf der Liste der schnellsten Marathonveranstaltungen (ermittelt durch Addition der Streckenrekorde) auf Platz 20 weltweit.

Siegerliste 
Quellen: ARRS, AIMS

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website (engl. Version)
 Beijing International Marathon auf marathoninfo.free.fr (französisch)
 Beijing International Marathon auf marathonguide.com (englisch) mit Läuferkommentaren

Einzelnachweise 

Marathon
Laufveranstaltung in China
Marathon
Gegründet 1981